Kostelů zasvěcených navštívení Panny Marie je více:

Česko

Středočeský kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Páleček)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Petrovice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Polní Voděrady)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Třebětín)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Veletov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Vysoká)

Jihočeský kraj 
 Bazilika Navštívení Panny Marie (Milevsko)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Borovany)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Choustník)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Kostelní Vydří)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Lašovice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Skočice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Stachy)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Vimperk)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Vojnice)

Plzeňský kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Běšiny)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Nové Domky)

Karlovarský kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Potůčky)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Rudné)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Skoky)

Ústecký kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Deštnice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Klášterec nad Ohří)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Křešice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Květnov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Letov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Lobendava)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Moldava)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Povrly)

Liberecký kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Bozkov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Hejnice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Horní Police)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Horní Vítkov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Liberec)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Lučany nad Nisou)

Královéhradecký kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Boušín)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Dolany)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Velké Poříčí)

Pardubický kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Červený Potok)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Jedlová)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Svitavy)

Kraj Vysočina 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Martínkov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Obyčtov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Sobíňov)

Jihomoravský kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Hluboké Mašůvky)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Lechovice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Lomnice) u Tišnova
 Kostel Navštívení Panny Marie (Němčičky)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Poštorná)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Pravlov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Svatobořice-Mistřín)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Vranovice)

Olomoucký kraj 
 Bazilika Navštívení Panny Marie (Svatý Kopeček)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Bílá Voda)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Jednov)

Moravskoslezský kraj 
 Bazilika Navštívení Panny Marie (Frýdek-Místek)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Bernartice nad Odrou)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Deštné)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Košetice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Křišťanovice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Ludvíkov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Mankovice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Město Albrechtice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Ostrava)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Pitárné)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Rýmařov)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Staré Oldřůvky)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Véska)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Ženklava)

Zlínský kraj 
 Kostel Navštívení Panny Marie (Cetechovice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Zahnašovice)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Zašová)

Spoluzasvěceno 
 Kostel Navštívení Panny Marie a svatého Václava, Dolní Kalná
 Kostel svatého Martina a Navštívení Panny Marie (Liběšice)

Další země 

 Bazilika Navštívení Panny Marie ve Vartě

 Kostel Navštívení Panny Marie (Sölden)

 Kostel Navštívení Panny Marie (Bratislava)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Liptovský Hrádok)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Nitra)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Považská Bystrica)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Senica)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Trnava)
 Kostel Navštívení Panny Marie (Závod)

 Kostel Navštívení Panny Marie (Lublaň)

Související články 
 Kaple Navštívení Panny Marie
 Kostel Panny Marie

Externí odkazy